Čierna Lehota 

 Village du district de Rožňava, voir Čierna Lehota (district Rožňava)
 Village du district de Bánovce nad Bebravou, voir Čierna Lehota (district Bánovce nad Bebravou)